Bevrijdingsleger (België) - België

 Nationaal Bevrijdingsleger (Colombia) - Colombia
 Russisch Bevrijdingsleger - Duitsland
 Bevrijdingsleger van Kosovo - Kosovo
 Macedonisch Nationaal Bevrijdingsleger - Macedonië
 Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger - Mexico
 Bevrijdingsleger van het Zuiden - Mexico
 Bevrijdingsleger van Preševo, Medveđa en Bujanovac - Servië

Zie ook 
 Nationaal Bevrijdingsfront (doorverwijspagina)